Гномы:

 Гномы — сказочные карлики из германского и скандинавского фольклора.
 Гномы — вымышленная раса из вселенной Warcraft, созданная компанией Blizzard Entertainment.
 Гномы — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина — один из Свободных Народов Средиземья, созданный Вала Аулэ.
 Гномы — 17 эпизод 2 сезона (№ 30) сериала «Южный парк».
 Гномы — стратегия в реальном времени, созданная компанией SEK-Ost.
 Гномы — фантастическое существо небольшого размера, описанное в магических и алхимических трактатах эпохи Возрождения.
 Гномы и горный король — российский рисованный мультфильм 1993 года киностудии «Союзмультфильм».